Grace Carter – brytyjska siatkarka,
 Grace Carter – brytyjska piosenkarka i autorka tekstów.